Biografies:
 Prenom:
 Romeu de Corbera (Barcelona, ? - València, 1445) almirall i general de l'armada de la Corona d'Aragó que acompanyà Martí l'Humà
 Romeu Despoal (Manresa, segle XIV), eclesiàstic i cal·lígraf català
 Romeu Sescomes, segon president de la Diputació General i bisbe de Lleida 
 Primer cognom:
 Carles Romeu Müller (Barcelona, 1948 - 2021), de nom artístic Romeu, humorista gràfic, dibuixant de còmic, guionista i escriptor català de mare francesa 
 Josep Romeu i Figueras (Òdena, 1917 - Barcelona, 2004) poeta i crític literari català 
 Josep Romeu Oliach (Tarragona, 1986), cantautor
 Ferran Romeu i Ribot (Barcelona, 1862 - 1943) arquitecte modernista i urbanista català 
 Francesc Joaquim Romeu i Martí (Silla, 1974), advocat i polític valencià 
 Lluís Romeu i Corominas (Vic, 1874 - 1937), prevere, compositor i mestre de capella
 Xavier Romeu i Juvé (Barcelona, 1941 - els Monjos, 1983), escriptor i polític independentista català
 Miquel Romeu i Mumany
 Toponímia:
 Punta del Romeu, muntanya de 499 metres a la Pira (Conca de Barberà)
 Font-romeu, Odelló i Vià, municipi de l'Alta Cerdanya 
 Torre-romeu, barri de Sabadell 
 Art: Romeu i Julieta (desambiguació), diverses obres artístiques